ZDH steht für:
 Zentralverband des Deutschen Handwerks
 Bahnhof Basel SBB (IATA-Code)

ZdH steht für:
 Zentralgericht des Heeres

Abkürzung